Terminonaris est un genre éteint de Crocodyliformes  de la famille des pholidosauridés qui a vécu en Amérique du Nord au début du Crétacé supérieur au Cénomanien et au Turonien, soit il y a environ entre  et  millions d'années.

Description 

Il a d'abord été décrit comme un téléosauridé, une famille de crocodiles marins ressemblant à des gavials, sous le nom de Teleorhinus, avant d'être attribué à la famille des pholidosauridés, sous le nom de Terminonaris, où il côtoie le célèbre Sarcosuchus.

Terminonaris est un prédateur qui pouvait atteindre  de long. Le plus grand crâne découvert mesure  de long.

Classification 
Le cladogramme établi par Daniel Fortier et ses collègues en 2011 montre sa position  en groupe frère du genre africain Sarcosuchus au sein des Pholidosauridae :

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Pholidosauridae
 Sarcosuchus

Reptile préhistorique d'Amérique du Nord
Fossile (nom scientifique)
Pholidosauridae
Animal du Crétacé supérieur
Taxon fossile décrit en 1904